New Zealand Liberal Party ist der Name folgender Parteien in Neuseeland:

 New Zealand Liberal Party (1890) 
 New Zealand Liberal Party (1962) 
 New Zealand Liberal Party (1992) 
 New Zealand Liberal Party (2008)